Ethos est un mot grec signifiant « manière d'être ».

Ethos peut faire référence à :
 Ethos, la manière d'être ;
 Ethos Water, une eau minérale en bouteille ;
 Ethos, une fondation et fonds de pension suisse ;
 Ethos de la science, les normes morales encadrant l'activité des scientifiques d'après le Robert K. Merton ;
 , un magazine britannique ;
 , un film documentaire ;
 , un magazine américain ;
 , un éditeur de Singapour ;
 , un festival de rock ;
  , un véhicule automobile ;
Ethos ou Bir Başkadır, une série turque.